Русские префиксы и  греческого происхождения — приставки и начальные части сложных слов, заимствованные русским языком из греческого.

Для греческого словообразования характерна многозначность префиксов. В списке перечислены основные значения каждого из них. Очень большое количество греческих числительных также продуктивны в русском языке (умножающие приставки). Греческие префиксы также используются в качестве приставок СИ.

Этимология префиксов 
Префиксация — более поздний процесс словообразования, чем словосложение и суффиксация.

По происхождению приставки делятся на несколько основных групп.
 Наречия — став предлогами, образуют и глаголы, и имена.
 Неотделимые частицы — выступают в качестве префиксов только в именах;
 Предлоги — например, приставка ана- и предлог ана; анти- и анти и др.)
 Префиксоиды — слова, играющие роль приставки. В основном, используются для усиления признака. (Примеры: panagathos «превосходный, отличный» от pan- + agathos, где пан- < pas- «весь, всякий»; polybenthes «очень глубокий», где поли- < poly «много»)

В некоторых древнегреческих словах встречаются два и более префикса, например: antikathatasso «замещать, заменять», parakathatheto «вкладывать (деньги в банк), сдавать (на хранение)».

Греческие префиксы в русском языке 
Некоторые греческие префиксы продуктивны в русском языке. Чаще всего они участвуют в образовании имён (прилагательных и существительных).

Как правило, словообразование с помощью греческих приставок используется для образования терминов, относящихся к медицине, технике, филологии, химии и другим областям.

Греческие приставки в русском языке могут присоединяться как к русским, так и к заимствованным корням. Иногда из греческого заимствованного корня с греческим же префиксом образуется слово, не существующее в языке-источнике (например, слово антиграмматический, не существующее в греческом языке, состоит из греческого префикса anti- и греческого корня -gramm-).

Список приставок 
 а-

от  — в русском языке означает отрицание, отсутствие какого-либо признака. Русские префиксы-синонимы: «не-»; «без-». Заимствованные примеры: атом (неделимый), асимметрия (несимметричный); атеизм (безбожие). В русском языке данная приставка является продуктивной для прилагательных, но не для глаголов и существительных: аморальный (без морали), алогичный (нелогичный), аполитичный (дистанирующийся от политики).

 агро- от  «поле»; Соответствует по значению слову «агрономический»; например, агроном, агротехнологии. 

 аку- от  «слышу»; например, акуметр, акустика. 

 алло- от  «другой»; например, аллозавр, аллотропия, аллохтон. 

 амфи- от  «вокруг; с обеих сторон; двойственный» — непродуктивная в русском языке приставка со значением «со всех сторон» (амфитеатр, амфибрахий), либо «двойной» (амфибия). 

 ана- от  (перед гласными ) — непродуктивная в русском языке приставка; означает движение вверх, повторность, разделение и обратное действие, например: анапест, анахронизм, анабиоз, анурия, анабасис. См. «ката-», «диа-». 

 ангио- от  сосуд; означает непосредственно кровеносные сосуды. Слово «ангио» нередко входит в состав сложных слов: ангиокат — катетер для внутривенных инъекций; ангиология — учение о сосудах (часть анатомии); ангиоитес — воспаление сосудов (жил); ангиопатия — страдание сосудов; ангиоплек — перевязка сосуда для предотвращения кровопотери; ангиорексия — разрезывание сосуда; ангиостеноз — сужение сосуда; ангиостоз — окостенение сосуда; ангиотомия — искусственное вскрытие и рассечение сосуда.

 анти- от  (перед гласными , ) — означает «против» (антифашизм, антиалкогольный), противоположность (антиутопия, антигерой). В физике — «относящийся к антивеществу»: античастицы, антипротон, антигелий. В химии — противоположна «сим-». Синонимы: «противо-», «контр-». См. также: анти-. 

 апо- от  — непродуктивная в русском языке приставка, означающая отрицание, утрату, отсутствие, либо происхождение из чего-либо, например: апомиксис, апогамия, апокалипсис (буквально: «снятие покрова, обнажение; откровение»), апоптоз. Русские префиксы-синонимы: «из-», «от-» и «без-». 

 архи- от :
 означает высшую степень чего-либо, сверх-, например: сложный → архисложный.
 в церковной иерархии образует названия церковных должностей со значением старшинства в звании: архидиакон, архиерей, архиепископ, архимандрит; это значение может встречаться и в светских словах, например: архиатер, архигерцог, архитектура; архонт. См. также «архи», wikt:архи-. 

 астро- от  «звезда» — приставка, означающая «звёздный» или «звезда». Например, астрономия, астрология, астробиология. 

 ауто- от  «сам, себя» — приставка, означающая «относящийся к самому себя». Например, аутоагрессия. 

  от  «глубина; бездна, пропасть»; например: батискаф, батисфера. 

 био- от  «жизнь» — приставка, обозначающая: относящийся к жизни (напр., биогенез) или соответствующая по значению слову «биологический» (напр., биокатализ). 

 бласто- от  «росток, зародыш, побег» — приставка, обозначающая: «относящийся к эмбриону». Например, бластоциста, бластома. 

 брахи- от  «короткий» — приставка, обозначающая: «короткий», «краткий». Например, брахикефалия, брахиморфия. 

 брахио- от  «плечо» — приставка, обозначающая: «плечо», «особенности строения верхних конечностей»; например: брахиозавр, брахиоподы. 

 гастро- от  (род. падеж ) «желудок» — часть сложных слов, означающая «относящийся к желудку, пищеварению, питанию». Например: гастроскопия, гастроэнтерит. 

 гелио- от  «Солнце» — часть сложных слов, означающая «относящийся к Солнцу, солнечной энергии, солнечным лучам». Например: гелиосфера, гелиоцентрическая орбита, гелиостат. 

 гемато-, гемо- от  (род. п. ) «кровь» — часть сложных слов, означающая «относящийся к крови». Например: гемофилия, гематокрит. , 

 гео- от  «Земля» — часть сложных слов, означающая:
 «относящийся к Земле, земным недрам, земной коре». Например: геология, геохронология, геометрия, география.
 «относящийся к жизни на Земле». Например: геоботаника. 

 гетеро- от греч. ἕτερος «иной, различный» - часть сложных слов, имеющая смысл в русском языке «ино-», «разно-», «различно-». Например: гетерогенность, гетерозис, гетерофония. 
 гигро- от  «жидкий, влажный» — часть сложных слов, означающая «относящийся к влаге, влажности», например: гигрометр, гигроскопичность. 

 гидро- от  «вода» — часть сложных слов, означающая:
 «относящийся к воде, водным пространствам». Например: гидрология.
 «использующий воду, её энергию». Например: гидротурбина.
 «относящийся к водороду». Например: гидрокрекинг. 

 гипер- от  «над, выше, сверх; по ту сторону» — приставка, указывающая на превышение нормы, например: гипертония, гипертрофия. Имеет также значение «находящийся сверху», например: гипервизор. Противоположна по значению гипо-. 

 гипо- от  «под, внизу» — образует существительные и прилагательные со значением недостижения предела, нормы, например: гиповитаминоз, гипосекреция, гипотеза. Имеет также значение «находящийся внизу». Противоположна по значению гипер-. 

 гисто- от  «ткань» — часть сложных слов, означающая «относящийся к ткани, тканям животного организма», например: гистология, гистоплазмоз. 

 гомео- от  «подобный» — часть сложных слов, означающая «сходный, подобный, одинаковый», например: гомеопатия, гомеостаз. 

 гомо- от  «равный, одинаковый; общий; взаимный» — часть сложных слов, означающая «сходный, единый, принадлежащий к одному и тому же», например: гомосексуальный, гомогенный (= «однородный»). 

 графо- от  «пишу» — часть сложных слов, означающая «письмо, черчение, рисование, почерк, написание». Например: графика, графология, график, графомания. 

 дактило- от  «палец» — часть сложных слов, означающая «связанный с пальцами». Например: дактилоскопия. 

 дендро- от  «дерево» — часть сложных слов, означающая «относящийся к дереву», например: дендрология. 

 дерма-, дермато- от  «кожа» — часть сложных слов, означающая «относящийся к шкуре, коже, кожным болезням», например: дерматин, дерматит, дерматоз. 

 ди- 

от  «два» — часть сложных слов, означающая парность, например: димеры, диметилртуть, дифтонг и т. д. 

 диа- от  «через; раздельно» — основном употребляется в значении сквозного движения и проникновения, например: диагональ (буквально: «ведущая через»), диалог, диахрония. 

 дис-, диз- от ,  — означает разделение, отделение, отрицание, расстройство, утрату чего-либо; придаёт отрицательный или противоположный смысл слову, к которому присоединяется, например: дисгармония, дисквалификация; перед гласными пишется диз-, например: дизартрия, дизентерия, дизурия. , 

  от  «животное, живое существо» — часть сложных слов, указывающая на отношение к животному миру, например: зоогеография. 

 изо- от  «равный, одинаковый, подобный» — часть сложных слов, обозначающая равенство, подобие по форме и назначению, например: изопсефия, изоглосса, изогона, изоклина. 

 како- от  «плохой, дурной». Например: какодемон, какодил, какотопия, какофония и т. д. 

 кардио- от  — «сердце». Например: кардиолог, кардиомиоцит, кардиоспазм. 

 ката- от , перед гласным  или , приставка, обозначающая спуск, движение сверху вниз или нахождение внизу; распределение действия вдоль чего-либо; относительность (сообразно, согласно, сходно); действие против кого-либо, противодействие; усиление, завершённость. Например: кафедра  «сиденье» ←  «сажаю»; катаклизм изначально «наводнение» (ср. клизма). В геологии указывает на то, что они относятся к самой глубинной зоне метаморфизма — катазоне. , 

 крио- от  — ледяной холод, мороз. Указание на связь со льдом, с низкими температурами. Например: крионика, криобиология. 

 ксило- от  — дерево, древесина. Указание на связь с древесиной. Например: ксилофон, ксилография. 

 ларинго- от , род. п.  — гортань. Указание на связь с гортанью. Например: ларингофон, ларингоскоп. 

 лиз-, лизо- от  — растворение. Указание на растворение, разложение, разделение целого на составляющие. Например: лизосома, лизоцим. В том же значении может также использоваться и в конце слов (например, диализ, электролиз, гидролиз). , 

 лито- от  «камень» — означает связь с камнем, например литография, литология, литосфера. 

 макро- от  — «большой». Означает:
 «Относящийся к объектам больших размеров, большой». Например, макромолекула.
 «Cвязанный с исследованием больших величин или объектов». Например, макроэкономика. 

  от  «середина»; от  «средний» — означает середину, промежуточное состояние, например: мезоамерика, мезозой, мезотерапия, мезолит. Устаревшее произношение [месо], например Месопотамия. , 

 мело- от  «мелодия», «песнь» — указывает на отношение к музыке, пению. Например: мелодрама, мелодия, мелоимажинисты. 

 мета- 

от  «после, за, через, между» — промежуточность, следование за чем-либо, переход, перемену состояния; например: метагалактика, метафизика, метацентр. В эпистемологии приставка означает «о себе», например: метаданные — данные о данных (кто выдаёт их, когда, в каком формате и т. п.);  в психологии — интуиция личности о деталях воспоминаний при концентрации на самом вспоминании. Любая дисциплина имеет метатеорию, которая является обоснованием собственных основ и методов. В химии при добавлении к названиям различных неорганических кислот означает наименьшее количество гидроксогрупп (например, метафосфорная), органических веществ — для обозначения соседнего расположения заместителей в бензольном кольце (например, мета-ксилол), наряду с приставками орто- и пара-. См. также орто-, мета-, пара- (химия). , см. wikt:мета-

 мио- от , род. п.  «мышца» — указание на связь с мышцами. Например: миограмма, миокард, миозин. 

 невр-, невро-, нейро- от  «нерв» — указание на связь с нервами. Например: неврология, нейрон, нейроглия. , , 

 нео- от  «новый» — часть сложных слов со значением:
 «Новый». Например: необарокко, неонацизм, неолит.
 «Юный». Например, неотения. 

 олиго-, олиг- от  «немногочисленный, немногий, незначительный» — часть сложный слов, которая указывает на недостаток, малое количество или слабую выраженность чего-либо. Например, олигомер, олигополия, олигофрения, олигархия. 

 оо- от  «яйцо» — часть сложных слов, указывающая на связь с яйцом, яйцеклеткой. Например: оогенез, оофагия, ооцит. 

 орто-, орфо- от  «прямой» — прямость, правильность; например: ортогональность, орфография, ортодоксия, орфоэпия. В химии при добавлении к названиям различных неорганических кислот означает наибольшее количество гидроксогрупп (например, ортофосфорная), органических веществ — для обозначения соседнего расположения заместителей в бензольном кольце (например, орто-ксилол), а также для обозначения спиновых форм (например, ортоводород). См. также орто-, мета-, пара- (химия). , см. wikt:орто-, , см. wikt:орфо-

 остео- от  «кость» — часть сложных слов, указывающая на связь с костной тканью, костями. Например, остеопороз, остеосинтез. 

 ото- от , род. падеж  «ухо» — часть сложных слов, указывающая на связь с ухом. Например, отоларингология, отоскопия. 

 офтальмо- от  «глаз» — часть сложных слов, указывающая на связь с глазом. Например, офтальмология, офтальмозавр. 

 палео- от  «старый; древний» — часть сложных слов, указывающая на отношение к древности. Например, палеонтология, палеокортекс. 

 пан- от  «всё» — часть сложных слов, указывающая на общность, охват. Например панагия (эпитет), панахранта, панорама, Пангея, Панакея; паназиатизм, -американизм, -арабизм, -славянизм, -тюркизм. 

 

от  «возле, около; мимо; вне» — нахождение рядом, либо отклонение, нарушение чего-либо; например: параболоид, парагога, паразитизм, параметрит. В химии — уточняет структуру органических веществ, обозначая противоположное расположение заместителей в бензольном кольце (например, пара-ксилол), а также для обозначения спиновых форм (например, параводород), наряду с приставками орто- и мета-; см. также: Орто-, мета-, пара- (химия). , см. wikt:пара-

 пери- 
от  «вокруг; около, возле» — часть сложных слов, означающая «вокруг; около», например: перигей, перигелий, период, периостит.
 

 

от  «многое» — часть сложных слов, означающая большое количество, множественность, всесторонний охват или разнообразный состав чего-либо, например: Полигимния, полиглотта, полигон, полином, поликлиника, политехнический.
 

  от  — движение вперёд, предпочтение, а также последующее по времени; например: прогноз, профаза. Существует заимствованный из греческого латинский префикс . См. также: про-. 

 прото- от  «первый» — часть сложных слов, которая указывает на первичность, первооснову, например: протоген, протозвезда, — либо на высшую степень (как правило, в церковных званиях), например: протодьякон, протоиерей. 

  от  — «ложь». Часть сложных слов, которая указывает на ложность, мнимость (например, псевдонаука, псевдоним). 

 психо- от  — «душа». Часть сложных слов, которая указывает на связь с психикой (например, психология, психоз). 

 сейсмо- от  — «колебание». Часть сложных слов, которая указывает на связь с землетрясениями, колебаниями в земной коре (например, сейсмология, сейсморазведка). 

 син- (си-, сиг-, сил-, сим-, син-, сис-) от  — вместе. В зависимости от следующей буквы — также может быть си-, сиг-, сил-, сим-, син-, сис-. Приставка может означать совместность действия, соучастие, собирательность, одновременность, а также завершенность, полноту действия. В новогреческом языке приставка получила дополнительные значения: соглашение, единство, содействие, помощь, соединение. В русском языке префикс продуктивен (с заимствованными корнями). В химии часто противоположна по значению приставке анти-: например, в изомерах бензальдоксима син указывает на сближенность расположения атома Н и группы ОН, анти- на удаленность. Примеры слов: силлогизм, симметрия, симбиоз, симпатия, симфония; синоним, синопсис, синтез, синхрония, синергия; система. , , 

 склеро- от  «жёсткий, твёрдый» — часть сложных слов, которая указывает на связь с затвердением или уплотнением (например, склероз, склеродермия). 

 стерео- от  «объёмный, твёрдый» — часть сложных слов, которая указывает либо на объёмность, трёхмерность, расположение объекта в пространстве (например, стереоизображение, стереохимия, стереометрия) либо на твёрдость и постоянство (например, стереотип, стереобат). 

 сферо- от  «мяч, шар» — часть сложных слов, которая указывает на связь с шаром или сферой (например, сфероид, сферолит). 

 теле- от  «далеко» — часть сложных слов, которая указывает на действие на расстоянии (например, телефония, телевидение). 

 телео- от  — «заключительный», «результат». Часть сложных слов, означающих совершенство, полноту, движение к предустановленной цели (например, телеология, телеономия). В значении «конец, окончание» имеет форму тело- (например, теломера, телосома, телофаза). 

 термо- от  «тепло» — часть сложных слов, которая указывает связь с теплотой либо на связь с её изучением, измерением или использованием (например, термодинамика, термометр, термостойкость, термос). 

 уро-, уре-, ури- от  «моча» — часть сложных слов, которая указывает связь с мочой, мочевиной, органами мочеполовой системы (например, урология, уринотерапия, уретрит). , , 

 фил-, фило- от  «любить» — часть сложных слов, которая указывает на любовь к чему-либо (например, философия, филология, филантропизм). , 

 фито- от  «растение» — часть сложных слов, которая указывает на отношение к растениям или к ботанике (например, фитонциды, фитохром, фитогормоны). 

 фото- от , род. п. φωτός — «свет». Часть сложных слов, которая указывает на отношение к свету или фотографии (например, фотолиз, фототехника). 

 хемо- от  — «сок», «эссенция», «влага», «вкус»,  — «сплав (металлов)», «литьё», «поток»,  — «смешивание»; другие возможные варианты: , произошедшего, предположительно, от египетского слова «Кемет» (транслит. ) (чёрный), откуда возникло также название Египта, чернозёма и свинца — «Та-Кемет» — «чёрная земля» (). Часть сложных слов, которая указывает на отношение к химии, химическим реакциям (например, хемосинтез, хеморецептор). 

 хромо- от  — «цвет», «краска». Часть сложных слов, которая указывает на отношение к цвету или к хрому (например, хроматография, хромирование). 

 хроно- от  — «время». Часть сложных слов, которая указывает на отношение к времени (например, хронограф, хронобиология, хронология). 

 цикло- от  — «круг», «цикл». Часть сложных слов, которая указывает на связь с кругом, кольцом или циклом (например, циклоп, циклон, циклотрон, мотоцикл). 

 цито- от  — «вместилище», «корпус», «клетка». Часть сложных слов, которая указывает на связь с растительными или животными клетками (например, цитология, цитоскелет, цитозоль). 

 эври- от  — «широкий». Часть сложных слов, которая означает «широкий, обширный, разнообразный» (например, эврибионты, эвритома). 

  от  — «снаружи, вне». Часть сложных слов, которая означает «наружный, внешний» (например, экзопланета, экзоскелет). 

 экто- от  — «снаружи, вне». Часть сложных слов, которая означает «наружный, внешний» (например, эктоплазма). 

 эн- (эг-, эл-, эм-, эр-) от  (в зависимости от следующей буквы может быть эг-, эл-, эм- или эр-) означает «в, внутри, внутрь». Например, энгармонизм, энкодер. , 

  от  — «внутри». Часть сложных слов, которая означает «внутренний» (например, эндокран, эндоскоп). 

 экс- (эк-) от , перед гласной  — «из-». Имеет общее индоевропейское происхождение с латинской приставкой ex- (а также и с русской приставкой из-). Например, экссудат. Отставной, бывший, утративший прежнее положение. Например, экс-президент, экс-чемпион. Пишется через дефис См. также экс-, 

  от  «на-, над-, сверх-; при; после» — расположение поверх чего-либо, возле чего-либо, после чего-либо, следующего за чем-либо, например: эпидемия, эпиграмма, эпидермис. В сфере научно-технической терминологии приставка продуктивна, присоединяется к заимствованным корням. 

 эу- от  «хорошо» арх. прочтение [эв-], [ев-] — хороший, благой, добротный; настоящий, подлинный, истинный; например: Евангелие, Евгений, Эвандр, эукариоты.

См. также 
 Приставки СИ
 Латинские аффиксы в русском языке
 Умножающие приставки
  — список греческих и латинских корней в английском языке

Примечания

Литература 

 Буслаев Ф. И., О влиянии христианства на славянский язык. Опыт истории языка. — М, 1848
 Алексей Быков. Анатомия терминов. 400 словообразовательных элементов из латыни и греческого. : НЦ ЭНАС, 2008. 192 с. ISBN 978-5-93196-762-2
 Виноградов В. В., Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. — М., 1938
 Виноградов В. В., Современный русский язык. — М.¬¬-Л., 1947
 Виноградов В. В., Русский язык: грамматическое учение о слове. — М., 1972
 Винокур Г. О., Заметки по русскому словообразованию /В кн. Избранные работы по русскому языку. — М., 1959
 Гринев С. В., Терминологические заимствования (Краткий обзор современного состояния вопроса) / В кн. Лотте Д. С., Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. — М., 1982
 Земская Е.А, Как делаются слова. — М., 1963
 Земская Е. А., Современный русский язык. Словообразование. — М., 1973
 Крысин Л. П., Иноязычные слова в современном русском языке. — М., 1968
 Кузнецов П. С., О форме слова библиотека. // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. I. — Изд-во Московского университета, 1960
 Линдеман И. К., Греческие слова в русском языке. Экскурс в область истории русского языка. — Спб., 1895
 Лопатин В. В., Русская словообразовательная морфемика. Проблемы и принципы описания. — М., 1977
 Лотте Д. С., Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. — М., 1982
 Пауль Г., Принципы истории языка. — М., 1960
 Рацибурская Л. В., Уникальные части слова: проблема их выделения и морфемного статуса. Докт. дисс-я. — М., 2000
 Романеев Ю. А., Структура слов греческого происхождения в русском языке. Канд. дисс-я. — М., 1965
 Санников В. З., Русский язык в зеркале языковой игры. — М., 1999
 Суперанская А. В., Заимствование слов и практическая транскрипция. — М.,1962

 Улуханов И. С., Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация. — М., 1996
 Фасмер М. Р., Греко-славянские этюды. — Спб., 1906, 1907, 1909
 Шанский Н. М., Очерки по русскому словообразованию и лексикологии. — М., 1959
 Шанский Н. М., Очерки по русскому словообразованию. — М.,1968
 Ширшов И. А., Морфемный состав и словообразовательные связи имен существительных греческого происхождения. — М.: «Филологические науки», 1978, № 2.
 Учебная и справочная литература.
 Глазков А. В., Островская М. Д., Русский язык: теория + практика. — М., 1998
 Касаткин Л. Л. и др. Краткий справочник по современному русскому языку /Л. В. Касаткин, Е. В. Клобуков, П. А. Лекант и др; Под ред. Л. А. Лекан-та. — М., 1995
 Общетехнический справочник / под ред. Малова А. Н. — М.: «Машиностроение», 1971
 Реформатский А. А., Введение в языковедение. — М., 1997
 Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. , Современный русский язык: Учебное пособие. — М., 1995
 Русская грамматика. Т.1 — М., «Наука», 1980
 Русский язык. Энциклопедия. — М., «Дрофа», 1997
 Славятинская М. Н., Учебник древнегреческого языка. — М.: «Филология», 1996
 Современный русский литературный язык: Учебник / П. А. Лекант и др.; Под ред. П. А. Леканта. — М., 1996
 Хрестоматия по истории русского языкознания. — М., 1973

Приставки